Rhodes steht für:
 Rhodes (Familienname), Familienname, auch Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Rhodes-Stipendium, Förderprogramm
 Rhodes-Universität in Makhanda, Südafrika
 Fender Rhodes, kurz auch Rhodes genannt, elektrisches Piano

Rhodes ist der Name folgender 

Orte:

- in Australien:
 Rhodes (New South Wales), Vorort von Sydney

- in England:
 Rhodes (Greater Manchester), Metropolitan Borough of Bury

- in Frankreich:
 Rhodes (Moselle), Gemeinde

- in den Vereinigten Staaten:
 Rhodes (Alabama)
 Rhodes (Indiana)
 Rhodes (Iowa)
 Rhodes (Jones County, Mississippi)
 Rhodes (Louisiana)
 Rhodes (Michigan)
 Rhodes (Montana)
 Rhodes (North Carolina)
 Rhodes (Perry County, Mississippi)
 Rhodes Crossroads, South Carolina
 Rhodes Point, Maryland

- geographische Objekte in Antarktika:
 Rhodes Bluff, Kliff im Ellsworthland
 Rhodes-Eisfall, Gletscherbruch im Marie-Byrd-Land
 Rhodes Head, Landspitze an der Scott-Küste, Viktorialand
 Rhodes Peak, Berg in der Ross Dependency
 Mount Rhodes, Berg im Enderbyland

Siehe auch:
 Rhode
 Rhoades
 Rhoads
 Roads
 Rodes